Birck ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonse Birck (* 1859), französischer Maler
 Angelika Birck (1971–2004), österreichische Psychologin
 Ernst Birck (1838–1881), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat des Kreises Bergheim
 Hans-Henning Becker-Birck (1937–2013), deutscher Politiker (CDU)
 Jan Birck (* 1963), deutscher Illustrator
 Johann Baptist Birck (1804–1869), preußischer Verwaltungsbeamter und Regierungspräsident in Trier und Köln
 Sixtus Birck (1501–1554), deutscher Dramatiker und Kirchenliederdichter
 Wenzel Raimund Birck (1718–1763), österreichischer Komponist und Organist

Siehe auch:
 Birk